Ospedale Maggiore di Bologna
Ospedale Maggiore di Brescia
Ospedale Maggiore di Crema
Ospedale Maggiore di Cremona
Ospedale Maggiore di Lodi
Ospedale Maggiore di Milano
Ospedale Maggiore di Parma